Chamaeleo brevicornis este o specie de cameleon din genul Chamaeleo, familia Chamaeleonidae, ordinul Squamata. Conține o singură subspecie: C. b. tsarafidyi.

Referințe 

Chamaeleo